Computo – sinonimo di calcolo
computo metrico estimativo
 Computo – writ della legge arcai
 Computo – personaggi dei fumetti DC Comics
 Computo (robot) – intelligenza artificiale nemica della Legione dei Supereroi
 Danielle Foccart – membro della Legione dei Supereroi